YYY kan avse:

YYY – IATA-koden för Mont-Joli Airport i Kanada